Protognathus peut faire référence à:
 †Protognathus Zhang, 1988, un synonyme de †Protognathosaurus Olshevsky 1991 (Animalia, Chordata, Reptilia)
 †Protognathus Ziegler, 1969, un synonyme de †Protognathodus Ziegler, 1969 (Animalia, Chordata, Conodonta)
 †Protognathus Basilewsky, 1950, un synonyme de †Protognathinus Chalumeau & Brochier, 2001 (Animalia, Arthropoda, Insecta, Coleoptera, Lucanidae)

Homonymie de genre en biologie